The Tables Turned – cortometraggio del 1910 diretto da H.O. Martinek
The Tables Turned – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Bison Motion Pictures
The Tables Turned – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince
The Tables Turned – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Kent